Atria kan syfta på:

 Atria – en etruskisk stad, se Adria, Italien
 Atria (stjärna) – en stjärna i Södra triangeln
 Atria Abp – en finländsk livsmedelskoncern
 Atria Sweden – ett svenskt företag inom denna koncern

Se även 
 Atria mortis – en äldre dödsdefinition